L'édition 2019 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 17 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, du Bosnien Damir Džumhur, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta et du Japonais Kei Nishikori.

Lauréats 
En simple, Roger Federer remporte le tournoi pour la dixième fois de sa carrière. Il s'agit de son  sur le circuit ATP.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis en juin 2019